Михаил Яковлевич Капустин (1847/1848—1919) — русский учёный и общественный деятель, доктор медицины, профессор гигиены Варшавского и Казанского университетов, депутат II и III Государственной думы Российской империи. Cын старшей сестры Д. И. Менделеева, брат Ф. Я. Капустина.

Биография 
Родился  года в Западной Сибири; по одним сведениям — в Томске, по другим — в Омске. Первоначальное образование получил в Томской гимназии, а высшее в Медико-хирургической академии в Петербурге. Выпущенный из академии со званием врача в декабре 1870 года, он работал участковым земским врачом в Кинешемском уезде Костромской губернии.

В 1874 году стал военным врачом и во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. состоял при одном из военно-временных госпиталей на Кавказе. И. П. Щеголихин, изучавший профессиональную деятельность Капустина по публикациям в газете «Врач», писал в своих дневниковых записях, что в 1870-х гг. Капустин работал ординатором в Казалинском военном госпитале, недалеко от г. Кызыл-Орда.

Вскоре по окончании войны оставил военную службу и посвятил себя санитарной деятельности, начав заниматься в гигиенической лаборатории профессора А. П. Доброславина. Уже в декабре 1879 года он получил степень доктора медицины.

В 1884 году он получил должность приват-доцента кафедры гигиены в Военно-медицинской академии, а в следующем году стал профессором гигиены в Варшавском университете. В 1887 году он занял кафедру гигиены в Казанском университете, и руководил ею на протяжении 20 лет.

В течение многих лет возглавлял Общество врачей при Казанском университете, состоял членом-корреспондентом Русского общества охранения народного здравия, принимал активное участие в работе Пироговского общества.

Скончался в Петрограде 17 декабря 1919 года. Похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

Политические взгляды 
М. Я. Капустин придерживался умеренно-либеральных взглядов и был сторонником эволюционного развития России. Будучи избранным от Казанской губернии в 1907 году во II, а затем и в III Государственную думу, он возглавил парламентскую фракцию октябристов. На заседаниях Думы высказывался против разжигания классовых противоречий, за сохранение религиозно-нравственных основ русской жизни, за что В. И. Ленин именовал М. Я. Капустина заядлым контрреволюционером.

Изобретения 
Камера-бочка Капустина. Одно из простейших устройств физического способа дезинфекции, с использованием горячего влажного воздуха. Было практично именно для использования земскими врачами, у которых в распоряжении находились исключительно подручные средства.

Широко применялась на фронтах Великой Отечественной войны, как очень простая по устройству и незаменимая в боевых походных условиях.

Библиография 
 Главные основания проекта сельской земской больницы. — СПБ.: тип. кн. В. Оболенского, 1874. — 22 с.
 Определение углекислоты в воздухе посредством спиртного раствора едкого натра и титрование водой : Дис. на степ. д-ра мед. М. Я. Капустина. — СПБ.: тип. Н. А. Лебедева, 1879. — 38 с.
 Борьба с дифтеритом. — СПб.: тип. В. С. Балашева, 1880. — 28 с. — (Беседы о здоровье и болезнях)
 Калинкинская городская больница в С.-Петербурге. — СПБ.: Тип. Шредера, 1885. — 95 с.
 Заметки о санитарном состоянии городов побережья Черного и Азовского морей / Проф. М. Я. Капустина. — тип. Киршбаума, [1898]. — 56 с.
 Речи казанского октябриста / I, II, III. Речи во 2-й Государственной думе. Основные задачи Союза 17 октября. Союз 17 октября во 2-й Государственной думе / Проф. М. Я. Капустин. — Казань: Типо-лит. И. В. Ермолаевой, 1907. — 104 с.
 О реформе высших учебных заведений. — М.: тип. Рус. т-ва, 1910. — 12 с.

Также М. Я. Капустин является автором нескольких статей в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона».

Перевёл с иностранных языков учебники (для студентов) по токсикологии, по анатомии, по терапии и хирургии.

Цитаты 
«Западная Европа выработала медицинскую помощь в болезнях преимущественно в виде личного дела больного и служащего ему врача на правах ремесла или торговли. Русская земская медицина явилась чисто общественным делом. Помощь врача в земстве не есть личная услуга за счёт больного, не есть также и акт благотворения. Она есть общественная служба» — из научной работы Капустина «Очерки земской медицины».

Примечания

Литература 
 
 Усманова Д. М. Михаил Яковлевич Капустин: профессор-парламентарий // Гасырлар авазы — Эхо веков. — 2016. — № 1/2. — С. 143—156.

Октябристы
Выпускники Томской гимназии
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Медики Российской империи